Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Ericsson Open) van 2017 vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2017 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de dertiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Laura Siegemund uit Duitsland kon haar titel niet komen verdedigen door een knieblessure.

Het zevende reekshoofd Kateřina Siniaková uit Tsjechië won het toernooi, na een eerdere finaleplaats vorig jaar. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Siniaková wist het toernooi voor de eerste maal in haar loop­baan te winnen. Het was haar tweede WTA-titel, even­eens de tweede van 2017. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens, als zesde geplaatst, bereikte de tweede ronde waar zij geblesseerd aan een schouder verstek moest laten gaan. Haar landgenote Arantxa Rus wist zich via kwalificaties te plaatsten voor het hoofdtoernooi – zij bereikte eveneens de tweede ronde.

De Belgische Elise Mertens bereikte de halve finales – daarin verloor zij van het eerste reekshoofd Caroline Wozniacki.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Andreea Mitu en Alicja Rosolska had enkel de tweede zich opnieuw ingeschreven. Zij speelde deze editie samen met Oksana Kalasjnikova – samen vormden zij het tweede reekshoofd.

Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Anna Smith, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Nederlandse duo Quirine Lemoine en Arantxa Rus won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel María Irigoyen en Barbora Krejčíková in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Het Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs was het derde reekshoofd – zij verloren evenwel hun openingspartij van de uiteindelijke winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2017
Bastad